Kurtagić oder Kurtagic ist der Familienname folgender Personen:

 Alex Kurtagić (* 1970), in Großbritannien lebender Schriftsteller, Musiker, Kolumnist, Herausgeber und Aktivist
 Damir Kurtagić (* 1974), bosnisch-kroatischer Basketballspieler
 Emir Kurtagic (* 1980), deutscher Handballspieler und -trainer bosnischer Herkunft
 Esad Kurtagic, deutscher Handballspieler und -trainer bosnischer Herkunft, Vater von Emir
 Mirza Kurtagic (* 1984), schwedischer Handballschiedsrichter
 Sead Kurtagic (* 1977), deutscher Handballspieler bosnischer Herkunft, Bruder von Emir